IBAN – międzynarodowy standard numeracji kont bankowych
 Iban – grupa etniczna
 język iban